Los términos Iglesia del Cristo, Iglesia del Santo Cristo e Iglesia del Santísimo Cristo hacen referencia a varios templos cristianos que reciben dicho nombre:

 Varias iglesias consagradas al Cristo Salvador, o San Salvador.
 Iglesia del Cristo de la Luz, construida sobre una mezquita, ubicada en Toledo (España).
 Iglesia del Cristo de la Sangre, en Jérica (España).
 Iglesia del Cristo del Buen Viaje, en Veracruz (México).
 Iglesia del Santo Cristo, en Viña del Mar (Chile).
 Iglesia del Santo Cristo de las Maravillas, en Lima (Perú).
 Iglesia del Santo Cristo de la Salud, en Málaga (España).
 Iglesia del Santísimo Cristo, en Santander (España).
 Iglesia del Santísimo Cristo del Amparo, en Cuenca (España).
 Iglesia del Santísimo Cristo del Salvador, en Valencia (España).
 Iglesia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Consuegra (España).
 Iglesia del Santísimo Cristo de la Misericordia, en Valdepeñas (España).